Lijn 4 is een metrolijn in de Noorse hoofdstad Oslo.

Stations

 De sorteerwaarde van de foto is de ligging langs de lijn

Metro in Noorwegen